Никола́й Коро́вкин:
 Коровкин, Николай Арсеньевич (1816—1876) — русский водевилист.
 Коровкин, Николай Львович (род. 1974) — российский футболист.